Last Resort letteralmente in inglese significa ultima risorsa, con significato pari alla frase italiana ultima spiaggia, intesa come l'ultima possibilità a disposizione. Può anche riferirsi a:

Cinema 
 Una pazza vacanza di Natale (Last Resort) – film del 1986 diretto da Zane Buzby
 Last Resort – film del 1996 diretto da Lyman Dayton
 Last Resort – film del 2000 diretto da Paweł Pawlikowski

Musica 
 Last Resort – gruppo musicale skinhead Oi! britannico
 Last Resort – singolo dei Papa Roach del 2000

Televisione 
 Last Resort – serie televisiva statunitense del 2012

Videogiochi 
 Last Resort – videogioco sparatutto prodotto dalla SNK Playmore nel 1992

Pagine correlate 
The Last Resort